Sergei Iwanowitsch Gussew (russisch Сергей Иванович Гусев) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Iwanowitsch Gussew (Revolutionär) (1874–1933), russischer Revolutionär und sowjetischer Parteifunktionär (SDAPR, KPdSU)
 Sergei Iwanowitsch Gussew (Politiker, 1891) (1891–??), sowjetischer Politiker 
 Sergei Iwanowitsch Gussew (Schwimmer) (* 1947), sowjetisch-russischer Schwimmer
 Sergei Iwanowitsch Gussew-Orenburgski (1867–1963), russischer Schriftsteller